BDG peut faire référence à :
  ;
 bris de glace, une garantie ;
 Banque de dépôts et de gestion ;
 Bloc démocratique gabonais, un parti politique fondé en 1952 par Paul Gondjout ;
 Bazar du Grenier, une chaîne YouTube.
Banque de Guilde, dans World of Warcfaft.
ByDGoszcz